in het dagelijks leven:
 structuur: opgeruimd, gestructureerd
 openbare orde: toestand waarin alles netjes of strak volgens de regels verloopt

 de organisatie van een groep mensen die zich aan dezelfde regels hebben gebonden en bepaalde rechten genieten:
 een adellijke of vergelijkbaar-prestigieuze organisatie:
 ridderlijke orde
 ridderorde (onderscheiding)
 Orde van Oranje-Nassau
 pseudo-orde
 een religieuze gemeenschap:
 kloosterorde
 hospitaalbroeders en -zusters: een geestelijke ridderorde
 een seculiere broederschap:
 een orde binnen de vrijmetselarij
 een orde binnen de Independent Order of Odd Fellows, een wereldwijd genootschap met humanitaire doeleinden
 een orde binnen de rozenkruisers
 een orde binnen de A.M.O.R.C.: Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis
 orde in een organisatie, een beroepsorganisatie:
 orde der artsen
 orden van advocaten
 Nederlandse orde van advocaten
 Orde van Advocaten (België)

 onderscheiding als ereteken, orde of decoratie

 een element in de bouwkunst, architectuur:
 Dorische orde
 Ionische orde
 Korinthische orde

 in de biologie:
 orde (biologie): rang onder klasse, die families van soorten samenbindt
 orde (vegetatiekunde): rang onder klasse, die verbonden van plantengemeenschappen samenbindt

 in de wiskunde:
 ordetheorie
 de orde (rekenkunde): aard van een bewerking in de rekenkunde
 orde (groepentheorie): orde van een groep of van een element van een groep
 de orde van een differentiaalvergelijking

 in de numerieke wiskunde en de informatica:
 de complexiteitsgraad van een algoritme

 in de scheikunde:
 orde van de reactie: chemische kinetiek